Імператор Суйдзей (, суйдзей тенно ; 632 до Р.Х. — 28 червня 549 до Р.Х.) — 2-й Імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх. Роки правління — 23 лютого 581 до Р.Х. — 28 червня 549 до Р.Х..

Короткі відомості 
Майбутній Імператор Суйдзей був третім сином Імператора Дзімму, другим від другої дружини, Імператриці Хіме Татара Ісудзу Хіме. Він народився, коли батькові було 79 років.

Після смерті Імператора Дзімму 9 квітня 585 до Р.Х., його старший син Таґісімімі но мікото, від першої дружини Ахірацу Хіме, спробував захопити престол. Для цього він побрався із другою дружиною свого батька, матір'ю Суйдзея, і вирішив убити останнього. Проте Судзей змовився зі своїми старшим братом Каму Яі Мімі но мікото і напав на ворога першим. Під час атаки старший брат перелякався і не зміг випустити стрілу у Таґісімімі но мікото, тому Суйдзею довелося підстрелити противника з власного лука. Каму Яі Мімі но мікото було дуже соромно за свою малодухість, тому він передав право на трон своєму відважному братові. За переказами «Записів про справи давнини» та «Аналів Японії», 581 до Р.Х. Судзей зайняв престол батька, ставши 2-м Імператором Японії. Він правив з палацу Такаокамія (高丘宮) в районі Кацураґі краю Ямато.

Відомостей про правління Імператора Суйдзея немає. Через це його відносять до так званих «восьми монархів, невідомих історії». Вигадані перекази про цього правителя містяться лише у «Збірці синто» 14 століття, де його предствалено людежером, якого жителі Ямато з остраху замкнули у печері.

Помер Імператор Суйдзей 28 червня 549 до Р.Х. у віці 84 років. Його було поховано в мавзолеї Цукітанооканоуе, яку сьогодні пов'язують з курганом Цукаяма, діаметром 16 м, у районі сучасного міста Касіхара префектури Нара.

Наступником монарха став його син Сікіцу Хіко Таматемі но мікото, майбутній Імператор Анней, народжений від дружини Ісудзуйорі Хіме но мікото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 
 大林太良 『神話の系譜 ― 日本神話の源流をさぐる』 (Обаясі Тарьо. Генеалогія міфів: У пошуках витоків японських легенд) 講談社、1991. 
 笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』 (Касахара Хідехіко. Збірник Імператорів Японії: як успадковувався монарший титул) 東京、中央公論新社、2001.
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (Вся історія Імператорів Японії — монархічне генеалогічне дерево безперервної лінії. Серія «Історичні портрети»)  東京、学研 、2003. 

Імператори Японії